Metti, una sera a cena - commedia teatrale del 1967 di Giuseppe Patroni Griffi
 Metti, una sera a cena - film italiano del 1969 diretto da Giuseppe Patroni Griffi e tratto dalla commedia omonima
 Metti, una sera a cena - album di Ennio Morricone del 1969 contenente la colonna sonora del film
 Metti, una sera a cena - singolo di Florinda Bolkan del 1969